Stroești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stroești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea

 Stroești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Stroești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Stroești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Stroești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți